Pole position, posizione più avanzata nello schieramento di una gara motoristica
 Pole Position, programma televisivo
 Pole Position, cartone animato
 Pole Position, videogioco